

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Marylin – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Wisznice 
 Marylin - część wsi Śródborze w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Marylin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko